Der zweite Frühling ist der Name folgender Filme:

 Der zweite Frühling (1975), deutscher Film von Ulli Lommel
 Der zweite Frühling (2003), deutscher Fernsehfilm von Gabi Kubach